Acronimul PCR poate desemna:
 Partidul Comunist Român, partid politic român ce a fost activ între mai 1921 și decembrie 1989
 Proteina C reactivă, o proteină marker biologic al reacției inflamatorii
 Reacția de polimerizare în lanț, reacție de sinteză in vitro a ADN-ului frecvent desemnată cu acronimul PCR derivat din limba engleză (Polymerase Chain Reaction)

Acronime de trei litere